Гавис — индийское название известного разряда жертвоприношений, упоминаемых в Ведах;
 Гавис — коммуна французского кантона Йюс;
 Гавис — озеро в Литве.